Moselle Open 2018 - мужской международный теннисный турнир, проходящий в Меце (Франция) в сентябре на крытых хардовых кортах дворца спорта «Arènes de Metz». С 2009 года турнир относится к категории ATP 250, с призовым фондом около 540 тысяч евро и турнирной сеткой, рассчитанной на 28 участников в одиночном разряде и 16 пар. Текущий турнир проходил с 17 по 23 сентября 2018 года.

Общая информация 
Чемпионы 2018 года

Рейтинговые очки

Посев игроков 

 1 Рейтинг учтён на 10 Сентября 2018.

Особая категория игроков

1. Теннисисты, получившие приглашение на турнир (WC) 
  Кантен Гали
  Уго Умбер
  Корентен Муте

2. Теннисисты, победители квалификации к турниру 
  Маттиас Бахингер
  Констант Лестьенн
  Кенни де Схеппер
  Бернард Томич

3. Теннисисты, счастливые участники потерпевшие поражение в квалификации 
  Янник Маден
  Грегуар Баррере

Ход соревнования

Одиночный разряд

Финал

Секция 1

Секция 2

Парный разряд

Ссылки 
Официальный сайт

Франция
Теннис
Сентябрь 2018 года
Международные соревнования по теннису во Франции
Open de Moselle